Міська електричка:
 S-Bahn — один з видів примісько-міських (переважно для міських перевезень) рейкових систем в Австрії, Швейцарії, і особливо в Німеччині
 штадтбан — рейкова система типу інтерурбан в різних країнах, більш наближена до трамвайної системи, ніж звичайна залізниця.
 Міська електричка — один з видів міського громадського транспорту в деяких містах колишнього СРСР (наприклад, Єкатеринбурзька, Київська, Мінська і т. д.) з лініями-маршрутами, окремими від приміських електричок і з необов'язково електрифікованим рухомим складом (наприклад, рейковий автобус).